Мостар може да се односи на:

 Град Мостар, град у западној Херцеговини, Федерација БиХ, БиХ
 Мостар, насељено место у истоименом граду, Федерација БиХ, БиХ
 Општина Источни Мостар, општина у источној Херцеговини, Република Српска, БиХ
 Мостар (Београд), део града Београда, Република Србија

или

 Мостарска петља, највећи саобраћајни чвор у граду Београду